Planorbella columbiensis är en snäckart som först beskrevs av F. C. Baker 1945.  Planorbella columbiensis ingår i släktet Planorbella och familjen posthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Posthornssnäckor
columbiensis